

Баклановка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Баклановка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область